Die 2. Badminton-Bundesliga 2013/14 als zweithöchste deutsche Spielklasse in der Sportart Badminton war in zwei Staffeln unterteilt (Nord und Süd), in der jeweils acht Teams gegeneinander antraten. In die 1. Bundesliga stiegen der BV Wesel Rot-Weiss und der TSV Neuhausen-Nymphenburg auf.

2. Bundesliga Nord 
Abschlusstabelle

2. Bundesliga Süd 
Abschlusstabelle

Weblinks 
Webseite des Deutschen Badminton-Verbandes

2. Bundesliga 2013/14
2. Bundesliga 2013/14
2. Bundesliga 2013/14